

Patronyme

 Calixte Deslon (1747-1819), officier français ;
 Charles Deslon (1738-1786), médecin, professeur à la Faculté de médecine de Paris ;
 Claude Deslon (1763-1832), colonel français de la Révolution et de l’Empire.

Homonymie de patronyme